Cunning Stunts:
 Cunning Stunts — альбом Caravan.
 Cunning Stunts — концертное видео Metallica.